Фраксионамијенто Реал дел Ваље има више значења:

 Фраксионамијенто Реал дел Ваље, Ел Параисо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Фраксионамијенто Реал дел Ваље (Виља де Зачила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику